Миагры () — род птиц семейства монарховых (Monarchidae). В состав рода включают 22 вида. Распространены в Австралазии, Микронезии и многих островах юга Тихого океана.

Таксономия и этимология 
Род Myiagra был введен в 1827 году натуралистами  Николасом Вигорсом и Томасом Хорсфилдом. Типовой вид был обозначен  Джорджем Робертом Греем в 1840 году как Myiagra rubecula. Название рода сочетает в себе  —муха и  — схватить. В древнегреческой религии Myiagros ("Тот, кто гоняется за мухами") был культовым титулом для божественной фигуры, которая отгоняла мух.

Описание 
Представители рода отличаются от других представителей семейства, особенно от Monarcha, на которых они похожи, половым диморфизмом, формой яиц и хохлатыми головами, на которых часто отсутствуют лицевые узоры. Мухоловки рода Myiagra — это маленькие птицы длиной от 13 до 20 см. У них широкие приплюснутые клювы, приспособленные для ловли насекомых. Клюв обычно черный, исключение составляет Myiagra azureocapilla, у которой клюв ярко-оранжевый. Ротовая полость ярко-оранжевая, что заметно при пении. Выражен половой диморфизм. У самцов, как правило, голова, спина, крылья и хвосты тёмно-синего или чёрного цвета, а нижняя часть тела и надхвостье бледные. У некоторых видов нижняя часть тела красная, у других всё верхнее оперение тёмное, а у слегка отклоняющихся от нормы блестящих мухоловок крылья, спины и хвосты каштановые. Самки окрашены также как самцы, но окраска более светлая и размытая. Сидя на «насесте», представители этого рода принимают вертикальное положение и постоянно двигают сомкнутым хвостом.

Представители рода приспособлены к питанию насекомыми аналогично  мухоловкам Старого Света из семейства Muscicapidae. Добычу добывают, совершая вылазки с «насеста» за летающими насекомыми или выхватывая насекомых с нижней стороны листьев во время полета.
Представители рода, как правило, немузыкальны, и их крики описываются как гортанные, резкие и скрипучие.

Виды 
В состав рода включают 22 вида, один из которых вымер:

Примечания 

Миагры
Роды птиц